Miejscowości w USA:
 Lower Allen – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
Gminy w USA:
 Lower Allen (ang. Lower Allen Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland